Джа́рретт () — фамилия:

 Джарретт, Валери (род. 1956) — американский политик-демократ.
 Джарретт, Джефф (род. 1967) — американский рестлер и рестлинг-промоутер.
 Джарретт, Кит (род. 1945) — американский музыкант и композитор.
 Джарретт, Эндрю (род. 1968) — британский теннисист, теннисный тренер и судья.

Составные фамилии 
 Стюарт-Джарретт, Нейтан (род. 1985) — английский актёр, наиболее известный по роли Кёртиса в сериале «Отбросы».